Meigneux (Seine-et-Marne)
 Meigneux (Somme)